Triste ist der Familienname folgender Personen:

 Buly da Conceição Triste (* 1991), são-toméischer Kanute 

Triste steht für:
 Triste, Haufen von Getreide o.ä in der Landwirtschaft, siehe Dieme